Завидовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Завидовское сельское поселение — входит в Яковлевский район

Рязанская область 
 Завидовское сельское поселение — входит в Чучковский район

Тверская область 
 Завидовское сельское поселение — входит в Конаковский район